Лукавица може бити:

 Лукавица (Тутин), насеље у општини Тутин, Србија 
 Лукавица (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, Србија
 Лукавица (Димитровград), насеље у општини Димитровград, Србија
 Лукавица (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Лукавица (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Лукавица (Источно Ново Сарајево), насеље у општини Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Лукавица Ријека, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Лукавица (Челић), насеље у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ
 Лукавица (Грачаница), насеље у општини Грачаница, Федерација БиХ, БиХ
 Лукавица (Ново Сарајево), насеље у општини Ново Сарајево, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Лукавица (Звољен), насеље у округу Звољен, Словачка
 Лукавица (Бардјејов), насеље у округу Бардјејов, Словачка

или:

 Лукавица (притока ?), река у општини Даниловград, Србија
 Лукавица (притока Босне), река у Републици Српској, БиХ

или:

 Лукавица (висораван), висораван у Никшићкој нахији, Црна Гора

Види још 

 Лукавице
 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукава
 Лукићи
 Луковац
 Луковица
 Луково
 Лукомир